

Prénom 
Farouk est un prénom d'origine arabe, porté notamment par :
 le roi Farouk, roi d'Égypte (désigné parfois sous ce seul prénom).
 la princesse Ferial Farouk, sa fille ainée.
 la princesse Fadila Farouk (née en 1948), épouse du dernier roi d'Égypte Fouad II (fils de Farouk).

Patronyme 
 Alifa Farouk (née en 1946), femme politique tunisienne.
 Fadhila El Farouk (née en 1967), nom artistique de Fadhila Melkemi, écrivaine, poétesse et journaliste algérienne.
 Giana Mohamed Farouk (née en 1994), karatéka égyptienne.
 Sherif Farouk el-Hennawi (né en 1972), athlète égyptien, spécialiste du lancer du marteau.